В состав штата Айова Соединённых Штатов Америки входит 99 округов.

Список округов 
Для каждой записи предоставлен код согласно Федеральным стандартам обработки информации (FIPS), которые используются правительством США для уникального идентифицирования округов. Код FIPS для каждого округа ведет на данные переписи населения для данного округа.

Примечания 

 
Айова
Округа